Dit is een lijst van watermolens in de Belgische provincie Limburg.

Referenties 

 
Watergedreven, Limburg
Limburg (België)
Molens